Il doppio del torneo di tennis IPP Open 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Robert Lindstedt e Robin Söderling che hanno battuto in finale Roko Karanušić e Janko Tipsarević 6-3, 62-7, 6-1.

Teste di serie 

 Stephen Huss /  Myles Wakefield (primo turno)
 Travis Parrott /  Lovro Zovko (primo turno)

 Anthony Ross /  Danai Udomchoke (semifinali)
 Zeng Shaoxuan /  Zhu Ben-qiang (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

IPP Open 2003